Dinder –  wieś w Anglii, w hrabstwie Somerset
 Julius Dinder – niemiecki biskup

zobacz też

 Dinder – park narodowy w Sudanie